Intrig kan syfta på:

 Intrig (narratologi) – inom narratologi handlingen i en berättelse.
 Intrig (tidskrift) – tidskrift aktiv mellan åren 1992 och 1995

Se även 
 Farlig intrig – en amerikansk film från 2001, originaltitel The Affair on the Necklace